Зимница — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зимница — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Зимница — в Добричской области
 Зимница — в Старозагорской области
 Зимница — в Ямболской области

Россия 
 Зимница — в Харовском районе Вологодской области
 Зимница (также Зимницы) — в Сафоновском районе Смоленской области.

Румыния 
 Зимница — устаревшее название города Зимнича на Дунае.

См. также 
 Зимницы